Кубок Киргизстану з футболу 2016 — 25-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Киргизстані. Титул володаря кубка ввосьме здобув Дордой.

Перший раунд 
Команди Сакалди і Момбеков, які повинні були зустрітись між собою в 1/32 фіналу, були дискваліфіковані у зв'язку з невиконанням вимог Регламенту Кубка Киргизстану.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 червня 2016

|}

Другий раунд 
Команда Енергетик (Кара-Куль) вийшла до 1/8 фіналу автоматично після зняття з турнірної сітки команд Сакалди і Момбеков.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 червня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 червня 2016

|}
* - команда Ала-Бука була виключена зі змагань через участь у матчі незаявленого гравця.

 1/8 фіналу 
Команди Баткен, Кара-Суу і Енергетик (Кара-Куль)''' знялись зі змагань через фінансові причини.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 червня 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 серпня 2016

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 серпня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 серпня 2016

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок Киргизстану на сайті Футбольної Федерації Киргизстану 
 Кубок Киргизстану на rsssf  

2016
Киргизстан